|-
| 153301 - || || 25 de març de 2001 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| 153302 - || || 18 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 153303 - || || 23 d'abril de 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 153304 - || || 24 d'abril de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 153305 - || || 26 d'abril de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 153306 - || || 11 de maig de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 153307 - || || 18 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153308 - || || 18 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153309 - || || 28 de maig de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 153310 - || 2001 LZ || 13 de juny de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153311 - || || 18 de juny de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 153312 - || || 28 de juny de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 153313 - || || 28 de juny de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 153314 - || || 27 de juny de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 153315 - || || 10 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 153316 - || || 14 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 153317 - || || 14 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 153318 - || || 17 de juliol de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 153319 - || || 17 de juliol de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 153320 - || || 20 de juliol de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153321 - || || 21 de juliol de 2001 || San Marcello || M. Tombelli, A. Boattini
|-
| 153322 - || || 21 de juliol de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 153323 - || || 18 de juliol de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 153324 - || || 18 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 153325 - || || 19 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 153326 - || || 20 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 153327 - || || 21 de juliol de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 153328 - || || 20 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 153329 - || || 21 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 153330 - || || 22 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 153331 - || || 16 de juliol de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 153332 - || || 16 de juliol de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 153333 Jeanhugues || || 25 de juliol de 2001 || Pises || Pises
|-
| 153334 - || || 21 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 153335 - || || 21 de juliol de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 153336 - || || 21 de juliol de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 153337 - || || 19 de juliol de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 153338 - || || 19 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 153339 - || || 29 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 153340 - || || 22 de juliol de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153341 - || || 23 de juliol de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 153342 - || || 26 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 153343 - || || 30 de juliol de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153344 - || || 29 de juliol de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153345 - || || 8 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 153346 - || || 8 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 153347 - || || 3 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 153348 - || || 10 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 153349 - || || 10 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 153350 - || || 12 d'agost de 2001 || Mallorca || S. Sánchez
|-
| 153351 - || || 10 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 153352 - || || 10 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 153353 - || || 10 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 153354 - || || 10 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 153355 - || || 11 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 153356 - || || 11 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 153357 - || || 11 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 153358 - || || 14 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 153359 - || || 14 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 153360 - || || 14 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 153361 - || || 14 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 153362 - || || 13 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 153363 - || || 13 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 153364 - || 2001 QL || 16 d'agost de 2001 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 153365 - || 2001 QQ || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153366 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153367 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153368 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153369 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153370 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153371 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153372 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153373 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153374 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153375 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153376 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153377 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153378 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153379 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153380 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153381 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153382 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153383 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153384 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153385 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153386 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153387 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153388 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153389 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153390 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153391 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153392 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153393 - || || 19 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153394 - || || 23 d'agost de 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 153395 - || || 19 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153396 - || || 22 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 153397 - || || 18 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 153398 - || || 19 d'agost de 2001 || Eskridge || G. Hug
|-
| 153399 - || || 19 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 153400 - || || 17 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
|}

3